Baruch – imię semickie
 Baruch – postać biblijna
 Baruch (Mroczne materie) – anioł; bohater trylogii fantastycznej Mroczne materie
 Baruch Spinoza – filozof